Са́йда (, Сайда — букв. «рыбный промысел»), в древности Сидо́н (, ) — третий по величине город Ливана. Расположен на побережье Средиземного моря, в 25 милях к северу от Тира и в 30 милях к югу от Бейрута, столицы Ливана.

Также — один из древнейших городов Финикии. Крупнейший торговый центр древнего мира в X — IX веках до н. э. В Библии упомянут как «первенец Ханаана» (), брат аморея и хетта.

В его честь названа извилина Сайда на спутнике Юпитера Европе.

История 

Сидон был заселён с доисторических времён. При археологических раскопках на стоянке Сидон-II найдены каменные артефакты, относящиеся к ашёльской культуре, в то время как находки на стоянке Сидон-III включают макролитические находки времён неолита, предположительно предшествующие изобретению гончарных изделий.

Это был один из самых важных финикийских городов и, возможно, самый древний. В XII веке до н. э. Сидон был разграблен филистимлянами, но быстро оправился. Здесь и в других портах Финикии была основана великая средиземноморская торговая империя. Гомер хвалил искусство здешних мастеров, производящих стекло, пурпур, а также мастерство женской вышивки. Для него все финикийцы являются сидонянами. Именно выходцы из Сидона основали город Тир. Тир также вырос в великий город, и в последующие годы была конкуренция между этими городами, каждый претендовал на звание метрополии («Матери городов») Финикии. Окончательно гегемония в Финикии перешла к Тиру после разрушения Сидона в 676 году до н. э. ассирийским царём Асархаддоном, подавившим восстание Абдмильката. Производство стекла, самое главное ремесло Сидона финикийской эпохи, имело огромную значимость; производство пурпурной краски было почти так же важно. Для извлечения пигмента использовались небольшие раковины Murex trunculus.

В 1855 году был обнаружен саркофаг царя Эшмуназора II. Из финикийской надписи на крышке становится понятным, что он был «царём Сидона», вероятно, в V веке до нашей эры, и что его мать была жрицей Астарты, сидонской богини. В этой надписи в качестве главных богов Сидона упоминаются боги Эшмун и Баал-Сидон («Властелин Сидона»). В 1887 г. был обнаружен саркофаг царя Табнита I, отца Эшмуназора II.

В годы, предшествовавшие христианству, у Сидона было много завоевателей: ассирийцы, вавилоняне, египтяне, греки, и, наконец, римляне. Ирод Великий бывал в Сидоне. Сообщается, что Иисус Христос и Святой Павел тоже его посещали. Город был в конце концов завоеван арабами, а затем турками-османами.

Как и другие финикийские города-государства, Сидон пострадал от череды завоевателей. В конце персидского эпохи в 351 году до нашей эры, он был захвачен царём Артаксерксом III, а затем Александром Македонским в 333 году до н. э. При преемниках Александра он пользовался относительной автономией, проводились спортивные соревнования, в которых участвовали величайшие атлеты региона. В некрополе Сидона были сделаны важные находки, такие как Саркофаг Александра, Ликийская гробница и Саркофаг плакальщиц, которые в настоящее время выставлены в Археологическом музее Стамбула.

В июне 2013 года в городе Сайда был подавлен мятеж сторонников шейха Ахмеда аль-Асира.

Палеогенетика 
У крестоносцев из Сидона, живших в XI—XIII веках, обнаружены Y-хромосомные гаплогруппы R1b-M269, R1b-P312, R1b-P311, R1b-DF27, R1b-CTS300, E-L677, T-M70, J-M304, Q-M346 и митохондриальные гаплогруппы HV0a, HV1b, H2a5, H5'36, U5a1g, J1b1a1, J1b4a1, J1d1a1 T2. Трое человек из «ямы крестоносцев» были европейцами различного происхождения, в том числе из Испании и Сардинии, четверо были близки к местному населению Восточного Средиземноморья, двое сочетали в себе элементы европейской и ближневосточной ДНК и, возможно, были потомками крестоносцев и местных жителей. У крестоносцев европейского происхождения была Y-хромосомная гаплогруппа R1b и митохондриальные гаплогруппы H или U5, у крестоносцев ближневосточного происхождения были Y-хромосомные гаплогруппы E, T, J и Q и митохондриальные гаплогруппы J1 или HV, крестоносцы смешанного происхождения имели европейскую Y-хромосомную гаплогруппу R1b-P312 и митохондриальные гаплогруппы HV0 и T2, распространённые как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

Известные жители 
 Мох Сидонский — протофилософ, «отец» атомистической теории (конец II тысячелетия до н. э.).
 Дорофей Сидонский — астролог и поэт (I век).
 Боэт Сидонский — философ.

Города-побратимы 
  Сочи, Россия (с 2005 года)
  Констанца, Румыния
  Лион, Франция
  София, Болгария
  Одесса, Украина

См. также 
 Цари Сидона
 Храм Эшмуна
 Морской замок Сидона
 Сидон (эялет)
 Сидонская синагога

Примечания

Литература 
 
 

Города Финикии
Города Ливана
География Евангелий
Римские колонии
  
Достопримечательности Ливана